Sanne ist Name folgender Orte:

 Sanne-Kerkuhn, Ortschaft der Stadt Arendsee (Altmark) im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Sanne (Arendsee), Ortsteil der Stadt Arendsee (Altmark) im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Sanne (Hassel), Ortsteil der Gemeinde Hassel im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt

Sanne ist der Familienname folgender Personen:
 Carl-Werner Sanne (1923–1981), deutscher Diplomat
 Louis Sanne (1875–1940), Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und Publizist
 Manuela Sanne (* 1962), deutsche Kinderbuchautorin 
 Oliver Sanne (* 1986), deutscher Fitnessökonom, Gesundheitsberater und Mister Germany (2014)
 Tom Sanne (* 2004), deutscher Fußballspieler
 Werner Sanne (1889–1952), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Sanne (Vorname)
 Saane
 Sane
 Susanne
 Sannes